Здесь представлен неполный список видеоигр, разработанных или изданных японской компанией Human Entertainment

Игры для NES

Игры для TurboGrafx-16

Игры для Game Boy

Игры для TurboGrafx-CD

Игры для Sega Mega Drive

Игры для SNES

Игры для аркадных автоматов

Игры для Sega Mega-CD

Игры для 3DO Interactive Multiplayer

Игры для Sega Saturn

Игры для PlayStation

Игры для Nintendo 64

Игры для Game Boy Color

Игры для ПК

Игры для WonderSwan

Игры для Wii Virtual Console 

Human Entertainment, Список игр